Крушевљани могу да буду:

 Крушевљани (Крушевац), становници града Крушевца, Република Србија

или

 Крушевљани (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Источна Херцеговина, Република Српска, БиХ